Флаг Гу́рьевского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, край у древка несёт две вертикальные полосы равной ширины — белую (вплотную к древку) и жёлтую, разделённые зубчатой линией. На красной части полотнища расположены изображённые жёлтым цветом скрещённые кирки, на белой полосе — 4, а на жёлтой — 5 цветков с зелёными лепестками».

Обоснование символики 
Флаг Гурьевского района разработан на основе герба района, который языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и исторические особенности региона.

Геологические условия образования и развития Кемеровской области привели к тому, что большая часть региона, включая территорию Гурьевского района, представляет собой котловину, сложенную толщей осадочных пород, имеющих мощность порядка девяти километров. На флаге района особенность рельефа показана вогнутой чёрной частью.

Шахтёрские кирки и красный цвет — как символ тепла и трудолюбия указывают на главную особенность экономики региона: один из крупнейших топливно-энергетических комплексов страны, основанный на угольной промышленности и электроэнергетике.

Вогнутая чёрная часть полотнища отображает основное природное богатство Кузбасса — уголь, добываемый в котлованах открытым способом.

Две полосы жёлтая и белая аллегорически символизируют природу района. Зубчатая линия — указывает на известный Салаирский кряж. Жёлтый цвет (золото) — цвет хлебных колосьев — традиционный символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Цветки — символ молодости и плодородия земли подчёркивают развитость сельскохозяйственного производства.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Гурьевский район Кемеровской области
Флаги, содержащие горную эмблему